

Кінсмен — селище, штат Іллінойс
 Кінсмен — переписна місцевість, штат Огайо